Speroni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Speroni (1895–1969), italienischer Langstreckenläufer
 Charles Speroni (1911–1984), US-amerikanischer Romanist und Italianist
 Francesco Speroni (* 1946), italienischer Politiker
 Julián Speroni (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Sperone Speroni (1500–1588), italienischer Humanist und Autor
 Ugo Speroni, Gründer der Speronisten-Häresie